11-й Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в программе рапид прошёл 18 декабря 2022 года в Юлинеке, (Польша). Участвовали 50 спортсменов из 11 стран. Там же проходил чемпионат мира среди женщин. Призовой фонд 1300€. По политическим причинам спортсмены России и Белоруссии не были допущены на чемпионат.

Чемпионом мира в первый раз стал Йитсе Слюмп, второе место занял Мартейн ван Эйзендорн, на третьем месте Ян Грунендейк (все Нидерланды).

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15 минут на партию + 5 секунд на каждый ход.

Итоговое положение 

 GMI — международный гроссмейстер
 MI — международный мастер
 MF — мастер ФМЖД
 CMF — кандидат в мастера ФМЖД

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица
 WC Rapid Julinek Park 2022 (Rapid)

Международные спортивные соревнования в Польше